

Pessoas
Marten de Vos
Mårten Eskil Winge
Marten Vill
Laury Marten

Localidades
Marten (Bulgária)

Veja também
Martens

Desambiguação